Анджей Губерт Віктор () — польський зоолог, провідний в світі фахівець з систематики наземних слимаків (слизнів), професор, член-кореспондент Польської академії знань. Описав понад 60 нових для науки видів слимаків.

Найважливіші наукові праці 
 Wiktor A. Die Nacktschnecken Polens. Arionidae, Milacidae, Limacidae (Gastropoda, Stylommatophora). Monografie Fauny Polski. 1. 1974. 182 + 97 pp.
 Riedel A., Wiktor A. Arionacea. Slimaki krążałkowate i ślinikowate (Gastropoda: Stylommatophora). Fauna Polski 2. PWN, Warszawa. 1974. 140 pp.
 Лихарев И. М., Виктор А. Й. Фауна СССР. Моллюски. Том. 3. Выпуск 5: Слизни фауны СССР и сопредельных стран (Gastropoda terrestria nuda) . Москва: Наука, 1980. 438 с.
 Wiktor A. The slugs of Bulgaria (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae — Gastropoda, Stylommatophora). Annales Zoologici. 1987. 37: 73–206.
 Wiktor A. Milacidae (Gastropoda, Pulmonata) — systematic monograph. Annales Zoologici. 1987. 41: 1–319.
 Wiktor A. Limacoidea et Zonitoidea nuda. Slimaki pomrowiokształtne (Gastropoda: Stylommatophora). Fauna Polski 12. PWN, Warszawa. 1989. 205 pp.
 Wiktor A. Contribution to the knowledge of the slugs of Turkey (Gastropoda terrestria nuda). Archiv für Molluskenkunde. 1994. 123: 1–47.
 Wiktor A. The slugs of the former Yugoslavia (Gastropoda terrestria nuda — Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae). Annales Zoologici. 1996. 46: 1–110.
 Wiktor A. Agriolimacidae (Gastropoda: Pulmonata) — a systematic monograph. Annales Zoologici. 2000. 49: 347—590.
 Wiktor A. The slugs of Greece (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae — Gastropoda, Stylommatophora). Fauna Graeciae, 8. 2001. 241 pp.
 Wiktor A. Ślimaki lądowe Polski. Olsztyn, Mantis. 2004. 302 pp.

Посилання та джерела 
 Pokryszko B.M., Stworzewicz E. Professor Andrzej Wiktor — on his 80th birthday // Folia Malacologica. — 2011. — Vol. 19, no. 4. — P. 193—200.
 Pokryszko B. M., Stworzewicz E., Lesicki A. Andrzej Wiktor (1931—2018) — Obituary // Folia Malacologica. — 2019. — Vol. 27, no. 1. — P. 3–6.
 Duda R. — Wspomnienie o profesorze Andrzeju Wiktorze (1931—2018) 

Польські зоологи
Автори зоологічних таксонів